Capitán Sarmiento peut désigner :

Patronymes 
 Domingo Fidel Sarmiento (1845-1866), militaire argentin.

Toponymes 
 Capitán Sarmiento, une des divisions administratives argentines, située dans la province de Buenos Aires ;
 Capitán Sarmiento, localité située dans le  homonyme ;
 Gare de Capitán Sarmiento, gare ferroviaire située dans la ville de Capitán Sarmiento, dans la province de Buenos Aires.